Galinski oder Galiński ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Galinski (* 1944), deutscher Japanologe und Kommunikationswissenschaftler
 Erwin Galinski (* 1954), deutscher Mikrobiologe, Biotechnologe und Hochschullehrer
 Evelyn Hecht-Galinski (* 1949), deutsche Publizistin und Menschenrechtsaktivistin
 Heinz Galinski (1912–1992), deutscher Kaufmann, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland

 Ruth Galinski (1921–2014), deutsche Holocaustüberlebende, Ehefrau von Heinz Galinski

Siehe auch:
 Galinsky